Сар — мова, що належить до ніло-сахарської макросімʼї, центральносуданської сімʼї. Поширена в Чаді (регіони Середнє Шарі та Мандуль). Широко використовується в місті Сарх, яке є столицею регіону Середнє Шарі.

Писемність 
Писемність мови сар побудована на основі латиниці.

 Тони позначаються написанням діакритичних знаків над буквами для голосних: гравіса (`); акута (´); макрона (̄).
В словнику мови сар використовується трохи інший алфавіт.

 Тони позначаються написанням діакритичних знаків над буквами для голосних: гравіса (`); акута (´); макрона (̄).

Примітки

Зображення 

Писемності Африки
Мови Чаду
Центральносуданські мови